Вінярський Анатолій Іванович (* 1942) — організатор кіновиробництва, заслужений працівник культури України.
 Богдан Вінярський (1884—1969) — польський юрист, професор, суддя і голова Міжнародного суду в Гаазі, депутат ІІ і ІІІ Сейму ІІ Речі Посполитої.
 Леон Вінярський (1865—1915) — польський соціолог; професор.
 Вінярський Михайло Борисович (1912—1977) — український радянський кінорежисер, лауреат премії імені М. Ломоносова.
 Міхал Вінярський (* 1984) — польський волейболіст. Чемпіон світу-2014.
 Вінярський Олександр Анатолійович (1994—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Ляс-Вінярський — село в Польщі, у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства.

Примітки 

польські прізвища